Юрий Акимов:
 Акимов, Юрий Георгиевич (1943—1980) — советский футболист.
 Акимов, Юрий Константинович (род. 1930) — советский и российский физик.